Джанели́дзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Джанелидзе, Александр Илларионович (1888—1975) — советский геолог и палеонтолог, академик АН Грузинской ССР (1941).
 Джанелидзе, Георгий — грузинский футболист, игрок Динамо Тбилиси.
 Джанелидзе, Дато Тенгизович (род. 1958) — советский, грузинский кинорежиссёр и сценарист.
 Джанелидзе, Дмитрий Севастиевич (род. 1905) — грузинский советский театровед. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Джанелидзе, Иустин Ивлианович (1883—1950) — советский хирург, Герой Социалистического Труда.
 Джанелидзе, Миндия (род. 1978) — министр обороны Грузии с 4 ноября 2014 по 1 мая 2015 года.
 Джанелидзе, Нана Тамазовна (род. 1955) — грузинский кинорежиссёр, сценарист и композитор.
 Джанелидзе, Нодар (род. 1980) — российский актёр театра и кино.